Каан (, , , , ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Каан, Алехандро (род. 1934) — мексиканский дирижёр.
 Каа́н, Джеймс (1940—2022) — американский актёр, мастер 6 Дана каратэ Госоку Рю, ему присвоен титул Сокэ Дай.
 Каан, Пьер (1903—1945) ― учёный, марксистский публицист и видный член французского движения Сопротивления.
 Каа́н, Скотт (род. 1976) — американский актёр.
 Каан, Хосе (1930—1986) — мексиканский пианист, брат Алехандро Каана.
 Каан, Шарлотта (1860—1949) — американская художница.

 Каан фон А́льбест, И́ндржих (1852—1926) — чешский композитор и музыкальный педагог.

Другое 
 Каан — высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии.

См. также 
 Каани
 Каанс
 Каань
 Сиан-Каан
 Каанаак
 Кан
 Канн (значения)
 Канны (значения)